П'єтрошань () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 П'єтрошань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни П'єтрошань.
 П'єтрошань () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 П'єтрошань () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни П'єтрошань.
 П'єтрошань () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пукеній-Марі.